Universität Burgas steht für zwei Universitäten in Burgas:
 Assen-Slatarow-Universität Burgas, gegründet 1963
 Freie Universität Burgas, gegründet 1991